Alvise Mocenigo (1507–1577) – doża Wenecji 1570–1577
 Alvise Mocenigo (1628–1709) – doża Wenecji 1700–1709
 Alvise Giovanni Mocenigo (1701–1778) – doża Wenecji 1763–1778